(Lust for Life), roman d'Irving Stone (1934) ;  
 La Vie passionnée de Vincent van Gogh, film de Vincente Minnelli, sorti en 1956 d'après le roman d'Irving Stone.